«Шелаху́» () — гватемальский футбольный клуб из города Кесальтенанго, в настоящий момент выступает в Лиге Насиональ, сильнейшем дивизионе Гватемалы. Клуб зародился 24 февраля 1942 года, на основе существовавшей с 1928 года команды «Германия». Домашние матчи проводит на стадионе «Марио Кампосеко», вмещающем 11 000 зрителей. Название «Шелаху» является древнем майским названием города Кесальтенанго.  После гибели в авиакатастрофе в 1951 году Марио Кампосеко, одного из лучших игроков в истории команды, его имя было добавлено в название клуба, так же в честь него был переименован и стадион команды. «Шелаху» 5 раз становился чемпионом Гватемалы и является по этому показателю самым титулованным среди не столичных клубов страны.

Достижения 
 Чемпионат Гватемалы по футболу: 
 Чемпион (5): 1961/62, 1980, 1995/96, 2007 Клаусура, 2012 Клаусура.
 Вице-чемпион (4): 1963/64, 1966, 1981, 2010 Клаусура.
 Кубок Гватемалы по футболу: 
Победитель (3): 1963, 1973, 2010.
 Финалист (3): 1995, 2005, 2017-2018
 Суперкубок Гватемалы по футболу: 
 Победитель (1): 1963.
 Финалист (3): 1977, 1980, 1996.
 Клубный кубок UNCAF: 
 Финалист (1): 1982.

Известные игроки 
 Густаво Кабрера
 Марио Кампосеко
 Хосе Мануэль Контрерас
 Хорхе Родас
 Аллан Алеман
 Кеннер Гутьеррес
 Джонни Куберо
 Фернандо Паттерсон
 Хорхе Суарес

Известные тренеры 
  Орасио Кордеро
  Эрнан Медфорд
  Марвин Родригес
  Хулио Сесар Кортес

Ссылки  
Официальный сайт 

Футбольные клубы Гватемалы